Plaats in Indonesië
 Kuwurejo (Kutoarjo), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Kuwurejo (Bluluk), een plaats in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java